Rakborstträdssläktet (Pseudobombax) är ett växtsläkte i familjen malvaväxter med 16 arter från Amerika. Rakborstträd (P. ellipticum) odlas ibland som krukväxt i Sverige.

Släktet räknades tidigare till bombaxsläktet (Bombax), men erkänns numera som självständigt.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar

Svensk Kulturväxtdatabas

Malvaväxter